Miejscowości w USA:
 North Beach – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Indian River
 North Beach – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Calvert

Dzielnica miasta:
 North Beach – dzielnica w mieście San Francisco